Dieser Artikel beinhaltet die Ergebnisse von ZSKA Sofia bei Spielen im Europacup.

Europapokalbilanz

Gesamtbilanz 

Stand: 25. August 2022

Einzelnachweise 

Liste (Fußballdaten nach Verein)
Europapokalstatistik
Sofia, ZSKA